Мирончук Валентина Олександрівна (* 1994) — українська спортсменка (спортивна ходьба), майстер спорту України міжнародного класу, учасниця XXXI літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.
 Мирончук Володимир Миколайович — український громадсько-політичний діяч. Представник Президента України у Чортківському районі (1991—1992, 1994). Голова Чортківської РДА (1995—1997).
 Мирончук Ігор Васильович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мирончук Оксана Анатоліївна (*1978) — українська співачка, сопрано.